Орест Ефимович Лозинский (1843—8 августа 1888) — русский писатель XIX века.

Биография 
Орест Ефимович Лозинский родился в 1843 году в городе Брацлаве Польской губернии в семье протоиерея.

Обучался он в городской семинарии, впоследствии — в Санкт-Петербургской духовной академии и Санкт-Петербургском университете.

Окончив университет, Орест Ефимович начал сотрудничество с такими периодическими изданиями, как «Мирское Слово», «Современный Листок» и «Современность». Газету «Современность» он редактировал совместно с Василием Васильевичем Гречулевичем, а затем — с Альбертом Викентьевичем Старчевским.

Скончался Орест Ефимович Лозинский 8 августа 1888 года в возрасте 45-ти лет в Санкт-Петербурге от душевной болезни.

Публикации 
Оресту Ефимовичу принадлежит единственная брошюра «Русский язык в связи с историею русской образованности».

Примечания

Литература 
 
 

Писатели Российской империи
Писатели XIX века